Serena Williams era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nel secondo turno da Jana Čepelová. La tennista slovacca ha poi raggiunto la finale dove è stata sconfitta da Andrea Petković per 7-5, 6-2.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Serena Williams (secondo turno)
  Jelena Janković (quarti di finale)
  Sara Errani (quarti di finale)
  Sabine Lisicki (terzo turno)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Eugenie Bouchard (semifinale)
  Samantha Stosur (terzo turno)
  Sorana Cîrstea (secondo turno)

  Lucie Šafářová (quarti di finale) 
  Marija Kirilenko (primo turno) 
  Venus Williams (terzo turno) 
  Daniela Hantuchová (quarti di finale) 
  Elena Vesnina (terzo turno) 
  Andrea Petković (campionessa) 
  Madison Keys (secondo turno) 
  Shuai Zhang (secondo turno)

Qualificazioni

 Grace Min (secondo turno)
 Zheng Saisai (primo turno)
 Alla Kudrjavceva (secondo turno)
 Michelle Larcher de Brito (primo turno)

 Lesja Curenko (primo turno) 
 Kiki Bertens (ritirata, secondo turno) 
 Belinda Bencic (semifinale) 
 Jarmila Gajdošová (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 2014
WTA Tour 2014